LOdaxelagnie est une pratique durant laquelle un partenaire potentiel mord un autre partenaire durant une relation soit sexuelle, soit sadomasochiste. La morsure peut être plus ou moins intense et provoquer une excitation chez certains individus.

Références

Lien externe 
  Urban Dictionnary

BDSM
Paraphilie